Berlinde ou Berlende est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Berlinde ou Berlende est un prénom féminin peu usité.

Berlinde ou Berlende peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Berlinde († 702), ou Berlende ou Bellaude, ainsi que Nona et Celsa, moniales à Moorsel près d'Alost en Flandre-Orientale (dans la Belgique actuelle), puis au monastère de Meerbeke ; fêtées le 3 février.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Berlinde De Bruyckere, artiste animalier belge.

Références 

 Wikipédia néerlandophone: Berlindis van Meerbeke